O nome Bertha foi usado para nomear cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Bertha (1957) - tempestade tropical que atingiu o Texas, EUA, causando 2 fatalidades.
 Tempestade tropical Bertha (1984) - tempestade tropical no Atlântico centro-norte. Sem danos.
 Furacão Bertha (1990) - furacão de categoria 1 que afetou a Flórida, EUA, e as Províncias do Atlântico do Canadá, causando 9 fatalidades.
 Furacão Bertha (1996) - furacão de categoria 3 que afetou praticamente todo o Caribe, além dos Estados Unidos e o Canadá, causando 12 fatalidades e 270 milhões de dólares em danos. 
 Tempestade tropical Bertha (2002) - tempestade tropical que atingiu a costa do golfo dos Estados Unidos, causando uma fatalidade e danos mínimos.
 Furacão Bertha (2008) - furacão de categoria 3 sobre o Atlântico norte tropical que afetou Bermudas como tempestade tropical e causando 3 fatalidades indiretas nos EUA.
 Tempestade Tropical Bertha (2020) - Tempestade tropical que tocou terra na Carolina do Sul.
Desambiguação